Eray Cömert (1998-), footballeur suisse ;
 Hülya Cömert (1980-), ancienne joueuse de volley-ball turque ;
 Marguerite Comert (1873-1964), autrice française ;
 Pierre Comert (1880-1964) journaliste et diplomate français.